A Paris-Nice de 2008 disputou-se entre 9 e 16 de março de 2008 com um percurso de 1138,1 km (em princípio foram 1.229,1 mas a 1.ª etapa reduziu-se por inclemências meteorológicas (forte vento e chuva)), dividido num prólogo e 7 etapas.

A carreira, que se desmarcou do UCI ProTour, e apesar disso pôde contar com todas as equipas de dita categoria aos que convidou, foi vencida por Davide Rebellin, da equipa Gerolsteiner, com apenas 3 segundos de vantagem sobre Rinaldo Nocentini.

Nesta edição foi quando se deu a conhecer ao grande público Robert Gesink, ao ser segundo na etapa do Mont Ventoux (por trás de Cadel Evans) conseguindo o maillot de líder que perderia umas jornadas depois ainda que finalmente se levou a classificação dos jovens. Outro ciclista destacado foi Clément L'hottelerie, que esteve muito combativo durante toda a carreira, se levando como premeio o maillot da montanha.

Equipas participantes 
Tomando parte nela 20 equipas: 18 equipas ProTeam (todos menos a Astana) mais os Profissionais Continentais da Agritubel, Chipotle, LPR Brakes-Farnese Vini e Skil-Shimano formando assim um pelotão de 160 corredores (8 por equipa).

Etapas

Desenvolvimento da carreira

Prólogo

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Classificações finais

Classificação geral

Classificação por pontos

Classificação da montanha

Classificação dos jovens

Classificação por equipas

Notas e referências

Ligações externas 
 Paris-Nice de 2008 (cqranking.com)

2008
UCI ProTour de 2008
Desporto na França em 2008